Min je lahko:
 okrajšava za minuto
 Min - bog v staroegipčanski mitologiji